Бурт може да се односи на:

 Бурт (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бурт (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале